Coos County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

* Coös County (New Hampshire)
 Coos County (Oregon)